Duran Çetin, född 1964 i Konya, Turkiet, är en turkisk författare som skriver på turkiska. Han har gett ut mer än 15 böcker.

Biografi 
Duran Cetin var född i byn Apasaraycık, som är i Cumra distriktet, i Konya, Turkiet. Han studerade vid grundskolan i sin by och sedan på en Yrkesutbildning Religiösa High School (Imam Hatip Lisesi) i Cumra 1981. Han utexaminerades från Teologiska Fakulteten i Selcuk University 1986. Hans berättelser och artiklar har publicerats i Edebiyat Otağı, Berceste, Yeni Kardelen, Son Çağrı, Müsvedde, Yedi Iklim, Dergah, Hece och lokala dagstidningar. De var även publicerats på internet webbplatser som edebistan.com, Kırkikindi, hikayeler.net, Hikayeler arşivi, Edebiyat Ufku, iz edebiyat, Sanat Alemi.

Bibliografi

Fungerar på turkiska

Berättelser
 Bir Kucak Sevgi,Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Güller Solmasın, Beka Yayınları, İstanbul, 2000,
 Kırmızı Kardelenler, Beka Yayınları, İstanbul, 2003, 
 Sana Bir Müjdem Var, Beka Yayınları, İstanbul, 2006,
 Gözlerdeki Mutluluk, Beka Yayınları, İstanbul, 2007,
 Minik Göl, Koski Yay, Konya, 2009,
 Büyük Ödül, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Balkondaki Adam, Beka Yayınları, İstanbul, 2009,
 Kül Yığını, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Bir Yudum Şehir, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011 
 Bekleyiş, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011

Romaner
 Bir Adım Ötesi, Beka Yayınları, İstanbul,2002, 
 Yolun Sonu, Beka Yayınları, İstanbul, 2004, 
 Portakal Kızım, Beka Yayınları, İstanbul, 2005, 
 Toprak Gönüllüler, Beka Yayınları, İstanbul, 2008, 
 Portakal Kızım Sadece Ben, Beka Yayınları, İstanbul, 2010,
 Cüneyt,Beka Yayınları, İstanbul, 2012,
 Tebessüm Öğretmen ve Öğrencileri, Nar Yayınları, İstanbul, 2012
 Muhteşem Yükseliş, Karatay Akademi Yayınları, Konya, 2013
 Çılgın Okul, Nar Yayınları, İstanbul, 2013

Fabls
 Gökkuşağı Yolculuğu, Gonca Yayınları, İstanbul, 2010,
 Macera Peşinde, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2011 
 Macera Peşinde, Nar Yayınları, İstanbul, 2012

Källor 
  Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, İst, Elvan Yay, 3.cilt, 924. sayfa
  Medeniyetin Beşiği Tarımın öncüsü Çumra Sempozyumu, cilt 2, sayfa 159
  Konya Ansiklopedisi, cilt 2, sayfa 133
  Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi, Hasan Latif Sarıyüce, İst, Nar yayınları, 2012, cilt 2, sayfa 134

Externa länkar 

Officiell webbplats 
 Duran Çetin sayfası
 Gönülleri Toprak Gibiydi(Söyleşi) 
 Balkondaki Adamın Öyküsü 

Födda 1964
Turkiska författare under 1900-talet
Levande personer
Män
Turkiskspråkiga författare
Turkiska författare under 2000-talet